El municipio de Monroe (en inglés: Monroe Township) es un municipio ubicado en el condado de Harrison en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1198 habitantes y una densidad poblacional de 17,59 personas por km².

Geografía 
El municipio de Monroe se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 68.12 km², de la cual 68,12 km² corresponden a tierra firme y (0 %) 0 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1198 personas residiendo en el municipio de Monroe. La densidad de población era de 17,59 hab./km². De los 1198 habitantes, el municipio de Monroe estaba compuesto por el 99 % blancos, el 0,25 % eran afroamericanos, el 0,17 % eran amerindios, el 0,08 % eran asiáticos y el 0,5 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,25 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Harrison (Ohio)